Fekete Ádám (1988) labdarúgó
 Fekete Ádám (1991) Junior Prima díjas dramaturg

Jegyzetek